Boito ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Boito (1842–1918), italienischer Schriftsteller und Komponist
 Camillo Boito (1836–1914), italienischer Architekt und Autor